Jason Morgan (ur. 1976) – kanadyjski hokeista, trener
 Jason Morgan (ur. 1982) – jamajski lekkoatleta